Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1996 го́да () — 5-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица 

 После 16 проведённых игр «Латгале» снялась с турнира.  «Латгале» выиграла 4 игры и проиграла 10, а ещё две закончились вничью, разница мячей составила 19:45. В оставшихся восьми играх команде были засчитаны технические поражения.
 После 19 проведённых игр «Екабпилс» снялся с турнира. «Екабпилс» выиграл 4 игры, проиграл 14, а ещё одна закончилась вничью, разница мячей составила 24:56. В оставшихся пяти играх команде были засчитаны технические поражения.
  В переходных матчах за право играть в Высшей лиге в 1997 году «Валмиера» обыграла «Сконто/Металс» — 2:1 (0:1 и 2:0).

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1996
 Кубок Латвии по футболу 1996
 Вторая лига Латвии по футболу 1996

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

1996
Футбол в Латвии в 1996 году